Населені пункти в Чехії:

 Градіштко (Нимбурк)
 Градіштко (Прага-захід)